Amerikai Egyesült Államok
 Smyrna (Delaware)
 Smyrna (Dél-Karolina)
 Smyrna (Észak-Karolina)
 Smyrna (Georgia)
 Smyrna (Kalifornia)
 Smyrna (Decatur megye, Indiana)
 Smyrna (Jefferson megye, Indiana)
 Smyrna (Louisville), Kentucky állam
 Smyrna (Maine)
 Smyrna (Nebraska)
 Smyrna (község, New York)
 Smyrna (város, New York)
 Smyrna (Tennessee)
 Smyrna (Washington)